Dominique Meyer peut désigner :
 Dominique Meyer (1955-), économiste et gestionnaire artistique français ;
 Dominique Meyer, (1939-), spécialiste française d'hématologie, membre de l'Académie des sciences.

Voir aussi 
 Dominique de Meyer, (1953-), pilote amateur de rallye français